Digital audio tape
Differentiële Aanleg Testserie
Delta Air Transport
Danish Air Transport
Directe antiglobulinetest (zie aldaar)
Delivered At Terminal
 DAT Records, platenlabel
 DAT heating, Fabrikant groothandel